Petit-Pressigny
Grand-Pressigny
Pressigny (Haute-Marne)
Pressigny (Deux-Sèvres)
Pressigny-les-Pins

Desambiguações de topônimos